Alan Letang, kanadsko-hrvaški hokejist, * 4. september 1975, Renfrew, Ontario, Kanada.

Letang je kariero začel leta 1991 v ligi OHL. Leta 1993 je bil kot skupno 203. izbran na NHL naboru s strani kluba Montreal Canadiens, za katerega ni nikoli zaigral. V ligi NHL je v treh sezonah odigral štirinajst tekem za klube Dallas Stars, Calgary Flames in New York Islanders. V Evropi je igral v nemški ligi za klube Kaufbeurer Adler, Augsburger Panther, Hamburg Freezers in Nürnberg Ice Tigers ter švicarski ligi za SC Langnau in EV Zug. V sezoni 2008/09 je igral za HC TWK Innsbruck v ligi EBEL, zadnjih pet sezon v karieri pa je odigral kot kapetan za KHL Medveščak v ligah EBEL in KHL.

Za hrvaško reprezentanco je nastopil tik pred upokojitvijo na Svetovnem prvenstvu 2014 D1B, kjer je odigral pet tekem ter dosegel gol in štiri podaje. Izbran je bil za najboljšega branilca prvenstva.

Pregled kariere 

|-
| Cornwall Royals
| OHL
| 91/92
|
| 47
| 1
| 4
| 5
|
| 16
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Newmarket Royals
| OHL
| 92/93
|
| 66
| 1
| 25
| 26
|
| 14
|
| 6
| 0
| 3
| 3
|
| 2
|-
| Newmarket Royals
| OHL
| 93/94
|
| 58
| 3
| 21
| 24
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sarnia Sting
| OHL
| 94/95
|
| 62
| 5
| 36
| 41
|
| 35
|
| 4
| 2
| 2
| 4
|
| 6
|-
| Fredericton Canadiens
| AHL
| 95/96
|
| 71
| 0
| 26
| 26
|
| 40
|
| 10
| 0
| 3
| 3
|
| 4
|-
| Fredericton Canadiens
| AHL
| 96/97
|
| 60
| 2
| 9
| 11
| -2
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kaufbeurer Adler
| Nemška liga
| 97/98
|
| 15
| 1
| 5
| 6
| -2
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Langnau
| Švicarska 2. liga
| 97/98
|
| 11
| 4
| 3
| 7
| +4
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Augsburger Panther
| Nemška liga
| 97/98
|
| 17
| 0
| 1
| 1
| -9
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Zug
| Švicarska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9
| 0
| 4
| 4
|
| 4
|-
| Michigan K-Wings
| IHL
| 98/99
|
| 12
| 3
| 3
| 6
| +3
| 0
|
| 5
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|-
| Team Canada
| Mednarodni turnir
| 98/99
|
| 42
| 3
| 9
| 12
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Michigan K-Wings
| IHL
| 99/00
|
| 51
| 1
| 12
| 13
| -2
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 99/00
|
| 8
| 0
| 0
| 0
| -5
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Utah Grizzlies
| IHL
| 00/01
|
| 79
| 6
| 24
| 30
| -7
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 01/02
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Saint John Flames
| AHL
| 01/02
|
| 61
| 4
| 24
| 28
| -11
| 33
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Islanders
| NHL
| 02/03
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Bridgeport Sound Tigers
| AHL
| 02/03
|
| 70
| 3
| 21
| 24
| -2
| 21
|
| 8
| 1
| 0
| 1
| -1
| 0
|-
| Bridgeport Sound Tigers
| AHL
| 03/04
|
| 76
| 1
| 13
| 14
| +13
| 18
|
| 7
| 1
| 1
| 2
| +4
| 4
|-
| Hamburg Freezers
| Nemška liga
| 04/05
|
| 42
| 1
| 9
| 10
| -5
| 20
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| +2
| 4
|-
| Hamburg Freezers
| Nemška liga
| 05/06
|
| 52
| 4
| 9
| 13
| -4
| 34
|
| 6
| 0
| 3
| 3
| -7
| 2
|-
| Hamburg Freezers
| Nemška liga
| 06/07
|
| 51
| 3
| 19
| 22
| -8
| 32
|
| 2
| 0
| 1
| 1
| +2
| 2
|-
| Nürnberg Ice Tigers
| Nemška liga
| 07/08
|
| 11
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -1
| 6
|-
| HC TWK Innsbruck
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 48
| 5
| 13
| 18
| 0
| 40
|
| 6
| 0
| 3
| 3
| -2
| 26
|-
| KHL Medveščak
| Avstrijska liga
| 09/10
|
| 50
| 10
| 19
| 29
| -10
| 36
|
| 11
| 3
| 2
| 5
| -1
| 10
|-
| KHL Medveščak
| Avstrijska liga
| 10/11
|
| 46
| 5
| 14
| 19
| +1
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Avstrijska liga
| 11/12
|
| 48
| 5
| 15
| 20
| +6
| 28
|
| 9
| 2
| 2
| 4
| +1
| 8
|-
| KHL Medveščak
| Hrvaška liga
| 11/12
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 2
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|-
| KHL Medveščak
| Avstrijska liga
| 12/13
|
| 46
| 1
| 18
| 19
| +10
| 38
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -7
| 0
|-
| KHL Medveščak
| KHL
| 13/14
|
| 18
| 1
| 3
| 4
| -1
| 6
|
| 1
| 1
| 0
| 1
| +2
| 0
|-
| KHL Medveščak
| Hrvaška liga
| 13/14
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 3
| 1
| 5
| 6
|
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1224
| bgcolor="#7FFF00" | 73
| bgcolor="#7FFF00" | 355
| bgcolor="#7FFF00" | 428
| bgcolor="#7FFF00" | -35
| bgcolor="#7FFF00" | 540
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 111
| bgcolor="#7FFF00" | 11
| bgcolor="#7FFF00" | 34
| bgcolor="#7FFF00" | 45
| bgcolor="#7FFF00" | -8
| bgcolor="#7FFF00" | 60
|}

Glej tudi 
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 
 
 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski branilci
Hrvaški hokejisti
Hrvaški hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Montreal Canadiens)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1993
Hokejisti Cornwall Royals
Hokejisti Newmarket Royals
Hokejisti Sarnia Sting
Hokejisti Fredericton Canadiens
Hokejisti Kaufbeurer Adler
Hokejisti SC Langnau
Hokejisti Augsburger Panther
Hokejisti EV Zug
Hokejisti Michigan K-Wings
Hokejisti Dallas Stars
Hokejisti Utah Grizzlies
Hokejisti Calgary Flames
Hokejisti Saint John Flames
Hokejisti New York Islanders
Hokejisti Bridgeport Sound Tigers
Hokejisti Hamburg Freezers
Hokejisti Nürnberg Ice Tigers
Hokejisti HC TWK Innsbruck
Hokejisti KHL Medveščak